Косвенные падежи () — все падежи, кроме именительного (иногда также винительного и звательного; эти падежи называют прямыми). Косвенные падежи могут употребляться с предлогами или без них, за исключением предложного падежа, который всегда употребляется с предлогами.

Существительное в прямом падеже как правило является подлежащим.

Такие падежи называются косвенными, в отличие от именительного, который является «исходным», называющим слово вне языкового контекста; остальные падежи являются лишь отклонениями от него.

Эта терминология связана с античным представлением о «склонении» () как «отклонениях», «отпадениях» от правильной, «прямой» формы слова, и поддерживалась ассоциациями с игрой в кости (где при каждом броске выпадает та или иная сторона — в данном случае одна «прямая» и несколько «косвенных»).

См. также 
 Список падежей

Примечания 

Падеж